Balete est le nom du banyan ou d'autres espèces de Ficus aux Philippines. Il a été donné à deux municipalités du pays :
 Balete dans la province d'Aklan, aux Philippines. 
 Balete dans la province de Batangas, aux Philippines.